Кишино или Къшино () е село в централната част на Северна Македония, община Джумайлия (Лозово).

География 
Селото е разположено в областта Сландол между Брегалница и Вардар, западно от град Щип и източно от Велес.

История 
През XIX век Кишино е изцяло турско село в Щипска кааза, Нахия Овче поле на Османската империя. Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) от 1900 г. Кошево има 480 жители, всички турци.

След Междусъюзническата война в 1913 година селото попада в Сърбия.

Според Димитър Гаджанов в 1916 година в Нишине живеят 78 турци.

На етническата си карта от 1927 година Леонард Шулце Йена показва Кишина (Kišina) като турско село.

Бележки 

Села в община Джумайлия